Cephaloascaceae är en familj av svampar. Cephaloascaceae ingår i ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cephaloascaceae